Słowo Júnior w nazwisku lub pseudonimie mają lub mieli między innymi:

 Fábio Júnior
 Jenílson Ângelo de Souza
 Leovegildo Lins da Gama Júnior
 Roque Júnior